De CECAFA Cup 2000 was de 24e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Council for East and Central Africa Football Associations). Het toernooi duurde van 18 november tot en met 2 december 2000 en werd gehouden in Oeganda. Omdat een aantal landen zich terugtrokken deden er 9 landen mee in plaats van de 12 op het vorige toernooi. Het thuisland Oeganda deed met 2 teams mee, een A-team en een B-team. Oeganda was uiteindelijk ook dubbel succesvol omdat beide teams de finale bereikten. Het A-team won in de finale met 2–0. Ethiopië werd derde.

Deelnemers

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 2000 op rsssf

Voetbal in 2000
Voetbal in Oeganda
CECAFA Cup
Sportevenement in Oeganda